Лас Кањадитас има више значења:

 Лас Кањадитас (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кањадитас (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику